Адекамби Олюфаде (; ) — тоголезский футболист, который играл на позиции нападающего.

Клубная карьера 
Профессиональную карьеру начал в 1998 году за «Динамик Тоголе». В 2000 году перешёл в гвинейский клуб «Сателлит». С 2000 по 2001 года играл за бельгийскую команду «Локерен». Сезон 2001/02 провёл во французском «Лилле». Следующий сезон выступал за «Ниццу». С 2003 по 2004 года выступал за «Шарлеруа». В 2004 вернулся в «Лилль», но ни одного матча не сыграл за него. Следующие 2 года играл на Ближнем Востоке. В 2006 году подписал контракт с «Гентом». В составе бельгийского клуба был одним из главных бомбардиров команды, имея среднюю результативность на уровне 0.47 гола за игру первенства. Карьеру завершил в 2011 году, выступая за «Шарлеруа».

Карьера за сборную 
В 1997 году дебютировал за национальную сборную Того. Был включен в составы на Чемпионат мира 2006 в Германии (сыграл только 59 минут в матче групповой стадии против Франции) и на два Кубка африканских наций (2002 и 2006). Всего Олюфаде сыграл за сборную 34 матча и забил 7 голов (по другим данным — 45 матчей и 19 голов).

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений на сайте national-football-teams.com 
 Éperviers du Togo: la nouvelle vie des ténors du mondial 2006 

Футболисты Того
Игроки сборной Того по футболу
Игроки ФК «Динамик Тоголе»
Игроки ФК «Сателлит» Конакри
Игроки ФК «Локерен»
Игроки ФК «Лилль»
Игроки ФК «Ницца»
Игроки ФК «Шарлеруа»
Игроки ФК «Ас-Сайлия»
Игроки ФК «Эмирейтс»
Игроки ФК «Гент»